TRW steht für:
 TRW Inc., ehemaliges US-amerikanisches Unternehmen der Elektronik- und Rüstungsindustrie
 ZF TRW, Zulieferunternehmen der Automobilindustrie
 „Thermo-Rewrite“, ein wiederbeschreibbares Druckverfahren, siehe Kartendrucker#Druckverfahren
 Flughafen Bonriki in Kiribati (IATA-Code)

trw steht für:
 Torwali (ISO-639-3-Code), dardische Sprache

TRW